Бю́хлер () — немецкая и еврейская фамилия. Известные носители:

 Бюхлер, Джад (род. 1968) — американский профессиональный баскетболист.
 Бюхлер, Джон Карл (1952—2019) — американский кинематографист.
 Бюхлер, Кен (род. 1919) — американский профессиональный баскетболист.
 Бюхлер, Маркус (род. 1955) — немецкий хирург, профессор.
 Бюхлер, Николь (род. 1983) — швейцарская прыгунья с шестом, участница трёх летних Олимпийских игр.
 Бюхлер, Рудольф (1915—1944)  — немецкий офицер-подводник.

См. также 
 Бюлер